Порт-Толбот:

 Порт-Толбот — город и порт в Уэльсе, на берегу Бристольского залива.
 Порт-Толбот Таун — валлийский футбольный клуб, представляющий город Порт-Толбот.